Cunniff ist der Familienname folgender Personen:
 David Cunniff (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Cunniff (1944–2002), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer